Ifa puede referirse a:

 IFA, Internacional de Federaciones Anarquistas.
 Ifá, expresión de la concentración de los conocimientos, la filosofía para la vida tanto en términos espirituales como materiales del pueblo yoruba.